Le Général, premier album solo de Mac Tyer sorti le  ;
 Le Général (The General), film irlando-britannique réalisé par John Boorman en 1997 ;
 Le Général, personnage fictif de la série Doctor Who.

Voir aussi